Трейбал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1930) — чешский стрелок-спортсмен.
 Трейбал, Карел (1885—1941) — чехословацкий шахматист.
 Трейбал, Франтишек (1882—1947) — чешский шахматист, мастер, чемпион Богемии 1907 г.